Faut-il y croire ? est une histoire de bande dessinée de Serge Gennaux et Jacques Devos, publiée pour la première fois en 1963 dans le  du journal Spirou, sous forme de mini-récit (numéroté cent-quatre-vingt-septième mini-récit).

Synopsis

Publications

Liens externes 

Histoire publiée dans Spirou
Histoire publiée pour la première fois en 1963
Histoire publiée en mini-récit